Коптское письмо — девяносто пятый блок стандарта Юникод. Содержит буквы для коптского алфавита. Коптский алфавит поддерживается стандартом Юникод в качестве самостоятельного алфавита начиная с версии 4.1 (2005). До этого коптское письмо было доступно в греческо-коптском блоке, однако, из-за различий в написании букв во многих научных трудах было решено добавить отдельный блок.

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования коптского блока. Названия переведены на русский, но сами документы на английском.

Список символов

Иллюстрации

Примечания 

Коптский язык